Municipio de Oxford puede referirse a alguno de los siguientes lugares en Estados Unidos:

 Municipio de Oxford (condado de Granville, Carolina del Norte), un municipio ubicado en el condado de Granville.
 Municipio de Oxford (condado de Hamlin, Dakota del Sur), un municipio ubicado en el condado de Hamlin.
 Municipio de Oxford (condado de Henry, Illinois), un municipio ubicado en el condado de Henry.
 Municipio de Oxford (condado de Johnson, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Oxford (condado de Jones, Iowa), un municipio ubicado en el condado de Jones.
 Municipio de Oxford (condado de Johnson, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Johnson.
 Municipio de Oxford (condado de Sumner, Kansas), un municipio ubicado en el condado de Sumner.
 Municipio de Oxford (Míchigan), un municipio ubicado en el condado de Oakland.
 Municipio de Oxford (condado de Isanti, Minnesota), un municipio ubicado en el condado de Isanti.
 Municipio de Oxford (Nueva Jersey), un municipio ubicado en el condado de Warren.
 Municipio de Oxford (condado de Butler, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Butler.
 Municipio de Oxford (condado de Coshocton, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Coshocton.
 Municipio de Oxford (condado de Delaware, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Delaware.
 Municipio de Oxford (condado de Erie, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Erie.
 Municipio de Oxford (condado de Guernsey, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Guernsey.
 Municipio de Oxford (condado de Tuscarawas, Ohio), un municipio ubicado en el condado de Tuscarawas.
 Municipio de Oxford (condado de Adams, Pensilvania), un municipio ubicado en el condado de Adams.